Laura Siegemund era la detentrice del titolo ma non ha partecipato per infortunio.

In finale Kateřina Siniaková ha battuto Caroline Wozniacki col punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Caroline Wozniacki (finale)
  Anastasija Sevastova (quarti di finale)
  Caroline Garcia (semifinale)
  Anett Kontaveit (ritirata)
  Carla Suárez Navarro (secondo turno)

<li>  Kiki Bertens (secondo turno, ritirata)
<li>  Kateřina Siniaková (campionessa)
<li>  Julia Görges (primo turno, ritirata)
<li>  Johanna Larsson (primo turno)

Wildcard 

  Mirjam Björklund (primo turno)
  Elizaveta Kuličkova (secondo turno)

<li>  Rebecca Peterson (primo turno)

Qualificate 

  Irina Maria Bara (primo turno)
  Kateryna Kozlova (quarti di finale)
  Barbora Krejčíková (quarti di finale)

<li>  Cornelia Lister (primo turno)
<li>  Arantxa Rus (secondo turno)
<li>  Martina Trevisan (primo turno)

Lucky loser 

  Viktoriya Tomova (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 2017